Anderlei José Antonelli (Criciúma, ) é um médico ortopedista e político brasileiro.

Ex-prefeito da cidade de Criciúma (2005-2009). Ocupou o cargo após o prefeito eleito, Décio Góes, ter sido cassado. Casado, tem três filhos.

Pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Concorreu a deputado estadual para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), recebendo 10.286 votos, ficando como suplente, sendo convocado para a 13ª Legislatura (1995-1999).

Prefeitos de Criciúma
Naturais de Criciúma